Изображение Будды в Туве — это памятник буддийского искусства XIII века, который находится на берегу реки Чаа-Холь.

Описание 
Изображение находится в выбитой в скале на высоте 4 метров в нише, которая является священным местом Тывы. На задней стене ниши — барельеф Будды, по бокам — ученики Амитабхи. Двое стражников охраняют вход в пещеры.

История 
Некоторые ученые считают временем появления буддийской ниши Юаньский период (1260—1365).

Внук лхарамбы (доктор буддийской философии) Дондай из Чааты, проживающий в Шагаан-Арыге, Донгак Вячеслав утверждает, что из воспоминаний его деда, репрессированного в 1948 году, буддийская ниша появилась в XVIII в. Один бай, который жил на мысе горы Суме, тогда буддизм распространился в Туве, пригласил лам-мастеров и за большую плату попросил выдолбить в скале Будду с бодхисаттвами, как на сутре, которую он имел. Это история уже логичная и правдоподобная. Первым обнаружил пещеру Иван Ильич Нашивошников, один из руководителей экспедиции по указу Петра Первого для поиска мест под новые остроги. Действительно, в 1717 году участники Красноярской военно-топографической экспедиции впервые обнаружили эту нишу и информировали руководство. С тех пор буддийская ниша на Суме-Бели стала известна миру.

Исторический памятник оказался под угрозой полного исчезновения в результате строительства Саяно-Шушенской ГЭС, начатого в 1963 году. Видеть его теперь можно лишь раз в год, во время сброса воды.

Копия исторического памятника 
В 2012 г. состоялась церемония освящения точной копии древнего изображения Будды Амитабхи. Её воссоздали камнерезы Тувы в Чаа-Хольском районе республики. Копию ниши разместили на склоне высокой горы в километре от оригинала, добраться до которой можно только по специальной лестнице.

Примечания 

Буддизм в Тыве
Статуи Будды
Археологические объекты Тывы